Американското генерално консулство в Солун (; ) е дипломатическа мисия на Съединените американски щати, съществувала от 1908 година, докато градът е в Османската империя и след това в Гърция от 1912 година.

Консулството е разположено на 7 етаж в нова офис сграда на улица „Цимиски“ № 43 в центъра на Солун.

Ръководители на мисията

Бележки 

Солун
Солун
Консулства в Солун